El término Afgano puede referirse a:

 El natural de Afganistán;
 La raza afgana de perros.